

Patronyme
Thibault Vinçon est un acteur français né le .

Toponyme
Vincon est un hameau belge de l'ancienne commune de Sovet, situé dans la commune de Ciney en Région wallonne (province de Namur).